Heizmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Heizmann (1911–2002), Schweizer Lehrer und Schriftsteller
 Alfred Heizmann (1949–2017), deutscher Lehrer, Mundartdichter und Fasnachtsredner
 Dagmar Heizmann-Leucke (1967–2020), deutsche Verlegerin und Musikerin
 Elmar P. J. Heizmann (* 1943), deutscher Paläontologe
 Elnathan Heizmann (* 1982), deutscher Radrennfahrer
 Gertrud Heizmann (1905–1992), Schweizer Kinder- und Jugendbuchautorin
 Hella Heizmann (1951–2009), deutsche Interpretin und Liedermacherin
 Jeanpierre Heizmann (* 1937), schweizerisch-deutscher Regisseur, Drehbuchautor, Maler und Komponist
 Klaus Heizmann (* 1944), deutscher Komponist und Dirigent
 Kurt Heinrich Heizmann (1912–1958), deutscher Schriftsteller
 Marcel André Heizmann (* 1977), deutscher Schauspieler
 Melanie Heizmann (* 1972), deutsche Sängerin und Musikproduzentin
 Patric Heizmann (* 1974), deutscher Fitness- und Ernährungsexperte
 Wilhelm Heizmann (* 1953), deutscher Mediävist und Runologe
 Wolfgang R. Heizmann (* 1949), deutscher Mikrobiologe

Siehe auch:
 Heitzmann